Ангелешти има више значења:

 Ангелешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ангелешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Ангелешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији